Gonzales eller Gonzalez är ett efternamn.

Personer med efternamnet

Med stavningen Gonzales
 Alberto Gonzales, jurist
 Babs Gonzales, sångare
 Chilly Gonzales (född 1972), kanadensik musiker
 Danny Gonzalès, youtubare
 Emmanuel Gonzalès, författare
 Eva Gonzalès, konstnäre
 Giant Gonzales, basketspelare
 Joseph Gonzales (boxare)
 Kenny Gonzales, DJ 
 Mark Gonzales, skateboardåkare
 Niclas Gonzales, handbollsspelare
 Pancho Gonzales, tennisspelare
 Paul Gonzales

Med stavningen Gonzalez och dubbelt efternamn 
 Alejandro González Iñárritu
 Alexia González-Barros
 Álvaro González Soberón
 Andrés González-Blanco
 Gabriel González Videla
 Igor González de Galdeano
 Jaime Ignacio González González
 Juan Ignacio González del Castillo
 Luis González Bravo
 Manuel del Refugio González Flores
 Mariana González Oliva
 Pedro González de Mendoza
 Manuel González Prada
 René González Schwerert
 Roque González Garza
 Tomás José González-Carvajal

Med stavningen Gonzalez och enkelt efternamn
 Abelardo Gonzalez
 Adrián González (basebollspelare)
 Aike González
 Aitor González
 Alejandro González Pareja
 Álvaro González
 Antonio González Izquierdo
 Aristides González
 Asley González
 Charlie Gonzalez
 Diego Gonzalez
 Driulis González
 Elián González, flyktingpojke
 Emma González
 Ezekiel Gonzalez
 Felipe Gonzalez, spansk politiker
 Fernando González
 Giancarlo González
 Hugo González (simmare)
 Ignacio González
 J.C. Gonzalez
 Jaslene González
 Joel González
 José González, sångare
 José Froilán González
 José Luis González
 Julio González
 Julio Valentín González
 Kenny "Dope" Gonzalez
 Kily González
 Lucho González
 Luis E. González
 Lupita González
 Mandy Gonzalez
 Manuel González (roadracingförare)
 Marco Antonio González
 Marcos González
 Mariano González
 Mario González (mexikansk boxare)
 Mariví González
 Mark González
 Misleydis González
 Norberto González
 Omar Gonzalez
 Osvaldo González
 Paul Gonzalez
 Raúl González (boxare)
 Raúl González (friidrottare)
 Raúl González (handbollstränare)
 Renato González
 Ricardo González
 Roberto Gonzalez
 Roberto González
 Rodrigo González
 Román González
 Rubén González
 Sebastián González
 Tony Gonzalez
 Yoanka González
 Yon González

Spanska efternamn